Ricardo Blas ist der Name folgender Personen:

* Ricardo Blas senior (* 1954), Judoka und Sportfunktionär aus Guam
 Ricardo Blas junior (* 1986), Judoka aus Guam